Jméno Jan Voračický z Paběnic či některou z jeho podob mělo více historických osobností z českého rodu Voračických z Paběnic:

 Jan z Paběnic, později Voračický
 Jan Voračický z Paběnic
 Jan Karel Voračický z Paběnic
 Jan Vojtěch Voračický z Paběnic
 Jan Antonín Voračický z Paběnic
 Jan Lipolt Voračický z Paběnic
 Jan Ilburk Voračický z Paběnic
 Jan Kryštof Ignác Voračický z Paběnic
 Jan hrabě Voračický z Paběnic